Aardrijkskunde
Mullin (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Mullin
Chris Mullin, Amerikaans basketbalspeler
Glenn Mullin, Canadees tibetoloog en boeddholoog